«Down in a Hole» () — пауэр-баллада американской гранж-группы Alice in Chains, последний, пятый, сингл с их альбома Dirt. Песня была написана гитаристом и вокалистом группы Джерри Кантреллом и посвящена отношениям с его тогдашней девушкой, Кортни Кларк. Сингл добрался до 10-го места в чарте Hot Mainstream Rock Tracks, в общей сложности продержавшись там 21 неделю подряд. Акустическая версия композиции, исполненная музыкантами во время концерта MTV Unplugged в 1996 году, впоследствии была выпущена на одноимённом альбоме и DVD. Впоследствии композиция была включена в сборники: Music Bank (1999) и Nothing Safe: Best of the Box (1999).

Содержание 
Автор песни гитарист Джерри Кантрелл сначала не решался представить композицию группе, так как считал её слишком мягкой для их репертуара, однако после положительной реакции остальных музыкантов — они вскоре записали её в студии. Композиция написана в тональности ля-бемоль минор, с использованием Дорийского лада, и сосредоточена вокруг прогрессии аккордов: ля-бемоль минор — соль-бемоль минор — ре-бимоль минор, с гармонирующими вокальными партиями Лейна Стэйли и Джерри Кантрелла, замысловато переплетающимися на протяжении всей песни.

Кантрелл посвятил песню его тогдашней девушке Кортни Кларк. В примечаниях к сборнику Music Bank, гитарист написал о ней следующее:

Выпуск и отзывы 
30 августа 1993 года «Down in a Hole» была выпущена в качестве сингла. Композиция добралась до 10-го места в чарте Hot Mainstream Rock Tracks. В октябре 1993 года сингл был выпущен на территории Соединённого Королевства, где попал в Top-40 и Top-30 национальных чартов Великобритании и Ирландии.

Рецензент портала AllMusic Нед Раггетт в своём обзоре отмечал, что «у Стэйли… поющего в пол голоса, получилось удивительно запоминающееся исполнение… искреннее и отчасти тоскливое», автор подытожил: «конечный результат создаёт картину опустошённого человека, ищущего какого-то душевного утешения».

Музыкальное видео 
В 1993 году для «Down in a Hole» было снято музыкальное видео, режиссёром выступил Найджел Дик. Видео было включено в официальный сборник группы Music Bank: The Videos (1999). Несмотря на то, что в записи песни принимал участие бас-гитарист Майк Старр, в съёмках клипа принял участие новый басист Alice in Chains — Майк Айнез.

В массовой культуре 

«Down in a Hole» фигурирует в качестве загружаемого контента к видеоигре Rocksmith. Песенный набор под названием «Alice In Chains Song Pack II» включает также другие композиции группы: «Rooster», «Nutshell», «No Excuses» и «Heaven Beside You».

Список композиций 

CD Single (659751-2)
 «Down in a Hole» (radio edit) — 3:53
 «Down in a Hole» — 5:40
 «What the Hell Have I» — 4:00
 «Rooster» — 6:15

7" Single (659751-7)

Сторона 1
 «Down in a Hole» (radio edit)
Сторона 2
 «Rooster»

12" Single (659751-6)

Сторона 1
 «Down in a Hole»
 «A Little Bitter»
Сторона 2
 «Rooster»
 «Love, Hate, Love»

Участники записи
Джерри Кантрелл – вокал, гитары
Лейн Стэйли – ведущий вокал
Майк Айнез – бас-гитара
Шон Кинни – ударные, перкуссия

Чарты

Примечания

Ссылки
 Обзор песни «Down in a Hole» на сайте Allmusic

Песни Alice in Chains
Синглы Columbia Records
Песни 1993 года
Синглы 1993 года
Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни гранжа